Pietro Ziani est le nom de :
 Pietro Ziani (doge),  Doge de Venise
 Pietro Andrea Ziani, compositeur et important personnage du style d'opéra vénetien.